Джордж Джонсон:
 Джонсон, Джордж (род. 1947) — американский баскетболист, игравший в АБА и НБА в 1971—1974 годах.
 Джонсон, Джордж (род. 1948) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1972—1986 годах.
 Джонсон, Джордж (род. 1956) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1978—1985 годах.
 Джонсон, Джордж Клейтон (1929—2015) — американский писатель-фантаст и сценарист.